Droga I/67 – droga krajowa na wschodzie Czech biegnąca równolegle do czesko-polskiej granicy
 Droga I/67 – droga krajowa I kategorii na Słowacji mająca swój początek na granicy z Węgrami i kończąca się na granicy z Polską na Łysej Polanie